Ви́ктор Николаевич Васи́льев:
 Васильев, Виктор Николаевич (1872—1917) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Васильев, Виктор Николаевич (1877—1931) — этнограф, фольклорист и исследователь Якутии, Сибири и Дальнего Востока.
 Васильев, Виктор Николаевич (1890—1987) — ботаник, исследователь флоры Дальнего Востока.
 Васильев, Виктор Николаевич (1914—1996) — советский хоккеист и футболист, тренер.
 Васильев, Виктор Николаевич (род. 1933) — поэт, прозаик.
 Васильев, Виктор Николаевич (род. 1937) — президент и ректор Петрозаводского государственного университета.
 Васильев, Виктор Николаевич (1938—2001) — советский заслуженный лётчик-испытатель СССР. Примечания